Ачаи́рский район — административно-территориальная единица в составе Сибирского края РСФСР СССР, существовавшая в 1925—1929 годах.

Районный центр — село Ачаир.

История 
Район образован Постановлением ВЦИК от 25 мая 1925 года из Ачаирской укрупнённой волости Омского уезда Омской губернии. Район вошёл в состав Омского округа Сибирского края.

В декабре 1925 года из Ачаирского сельского совета был выделен Евтушинский. Из Великорусского сельского совета выделен Семёновский. Из территории Изылбашского и Соляного сельских советов был выделен Первомайский.

В 1925 году в районе насчитывалось 117 населённых пунктов, 16 сельских советов, 3879 хозяйств.

На 1926 год в районе насчитывалось 3934 хозяйств, 15 сельских советов, населённых пунктов 117.

В 1929 году район был упразднён. Территория вошла в Омский, Калачинский, Черлакский районы.

Административно-территориальное деление 
 Ачаирский сельский совет (село Ачаир);
 Беловский сельский совет (село Беловское);
 Великорусский сельский совет (село Великорусское);
 Евтушинский сельский совет (хутор Евтушинский);
 Елизаветинский сельский совет (посёлок Елизаветинский);
 Изылбашский сельский совет (село Изылбаш);
 Ильинский сельский совет (посёлок Ильинка);
 Ново-Атамановский сельский совет (город Ленинск-Омский);
 Новостаничный сельский совет (село Новая Станица);
 Первомайский сельский совет (хутор Первое Мая);
 Покровско-Иртышский сельский совет (село Покровско-Иртышское);
 Семёновский сельский совет (посёлок Семёновский);
 Соляной сельский совет (село Соляное);
 Усть-Заостровский сельский совет (село Усть-Заостровское);
 Черёмуховский сельский совет (село Черёмуховское).

Население 
В 1925 году по похозяйственным книгам в районе насчитывалось 19102 человека.

По переписи населения 1926 года в районе проживало 19494 человека в сельской местности (9713 м — 9781 ж). Крупные национальности: русские, немцы, украинцы, латыши, эстонцы, евреи, киргизы, мордва.

Крупнейшие населённые пункты:
 село Ачаир — 2041 чел.;
 село Покровско-Иртышское — 1865 чел.;
 село Соляное — 1252 чел.;
 посёлок Ильинка — 1146 чел.;
 село Усть-Заостровское — 1076 чел.;
 село Изылбаш — 1001 чел.;
 село Великорусское — 993 чел.;
 село Новая Станица — 976 чел.;
 посёлок Елизаветинский — 932 чел.;
 село Черёмуховское — 892 чел.

Примечания

Литература 
 Административно-территориальное деление Сибири (август 1920 года — июль 1930 года), Западной Сибири (июль 1930 года — сентябрь 1937 года), Новосибирской области (с сентября 1937 года). Справочник. Западно-Сибирское книжное издательство. Новосибирск. 1966
 Список населённых мест Сибирского края. Том 1. Округа Юго-Западной Сибири; Сибирский Краевой Исполнительный комитет. г. Новосибирск. 1928
 Списки населённых мест по Омскому округу. РСФСР ЦСУ Омское окружное статистическое бюро. Издание Омского окрстатбюро. Типография Омпотребсоюз. Омск. 1925

Ссылки 

Упразднённые районы Сибирского края
1920-е годы в Омской области
Районы, образованные в 1925 году
Районы, упразднённые в 1929 году
Появились в 1925 году в России